Dore Misuraca – politico italiano
 Filippo Misuraca – politico italiano
 Gianvito Misuraca – calciatore italiano